Карбид трилютеция — бинарное неорганическое соединение
лютеция и углерода с формулой LuC,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Карбид трилютеция образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F m3m,
параметры ячейки a = 0,4965 нм.

Литература 
 

лютеция